Rumunjska:
 Vrancea (županija)
 Vrancea (gorje)